Chiesa dei Santi Vito e Modesto – Burago di Molgora
 Chiesa dei Santi Vito e Modesto – Civate
 Chiesa dei Santi Vito e Modesto – Firenze
 Chiesa dei Santi Vito e Modesto – Incisa in Val d'Arno
 Chiesa dei Santi Vito e Modesto – Lomazzo
 Chiesa dei Santi Vito e Modesto – Mombaroccio
 Chiesa dei Santi Vito e Modesto – Montignoso
 Chiesa dei Santi Vito e Modesto – Polesine Zibello
 Chiesa dei Santi Vito e Modesto – Pratovecchio
 Chiesa dei Santi Vito e Modesto – Roma
 Chiesa dei Santi Vito e Modesto – San Vito al Torre
 Chiesa dei Santi Vito e Modesto – Spinea
 Chiesa dei Santi Vito e Modesto – Travedona Monate

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia